Александропольская епархия Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая епископская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Эчмиадзинского католикосата с центром в городе Александрополь (современный Гюмри).

Сегодня на территории упразднённой Александропольской епархии действует Ширакская епархия Армянской Апостольской церкви (на территории Республики Армения).

История 
В юрисдикцию Александропольской епархии входила территория Александропольского уезда Эриванской губернии Российской империи. По данным на 1911 год количество верующих Армянской Апостольской церкви — 200.000, общин — 147, а также верующих Армянской Католической церкви — 6.000 и армян-протестантов — 500.

Епархия имела 151 церквей.

См. также 
 Список храмов Армении
 Магакия Орманян
 Эриванская губерния

Примечания 

†
Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви